McIlwraith ist der Familienname folgender Personen:

McIlwraith steht zudem für:
 McIlwraith Range, Bergland auf der Cape York Peninsula, Far North Queensland, Australien